Hochislam hat verschiedene Bedeutungen:

 die kulturelle Blütezeit der islamischen Kultur vom 9. bis zum 12. Jahrhundert
 das Gegenstück zum Volksislam